Palmera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palmera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Palmera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar